Felix Hoffmann (1868–1946) – niemiecki chemik, twórca przemysłowych metod produkcji aspiryny i heroiny
 Felix Hoffmann (1911–1975) – szwajcarski grafik i ilustrator
 Felix Hoffmann (ur. 1997) – niemiecki skoczek narciarski